Тафеа:

 Тафеа — провинция государства Вануату;
 «Тафеа» — футбольный клуб из города Порт Вила, Вануату.